Ibrahim forma part del nom de molts personatges:

 Ibrahim, patriarca i profeta
 Abd al-Aziz ben al-Hadjdj Ibrahim al-Thamini al-Isdjani, teòleg
 Abd al-Aziz ben Muhammad ben Ibrahim al-Sinhadji al-Fishtali, home de lletres marroquí
 Abd al-Karim Kutb al-Din ben Ibrahim al Djili, místic musulmà
 Abd Allah I ben Ibrahim, emir aglàbida
 Abd Allah ibn Ibrahim, príncep timúrida
 Abd Allah II ben Ibrahim, emir aglàbida
 Abd al-Mumin ben Ibrahim, emir hàfsida
 Abu Faris ben Ibrahim I, emir hàfsida
 Abu Ibrahim Ahmad ben Muhammad, emir aglàbida
 Abu Ikal al-Aghlab ben Ibrahim, emir aglàbida
 Abu Ishak Ibrahim ben Masud ben Said al-Tudjibi al-Ilviri, poeta andalusí
 Abu Ishak Ibrahim I ben Yahya I, emir hàfsida
 Abu Ishak Ibrahim II ben Abu Bakr II, emir hàfsida
 Abu Ishak Ibrahim II, emir aglàbida
 Abu Ishaq Ibrahim ibn Alptegin, sultà de Gazni
 Abu l-Kasim Ibrahim Sultan, príncep mogol
 Abu l-Layth Nasr ben Muhammad ben Ahmad ben Ibrahim al-Samarkandi, imam
 Abu Muhammad Ziyadat Allah I ben Ibrahim, emir aglàbida
 Abu Yusuf Yakub ben Ibrahim al-Ansari al-Kufi, legislador religiós fundador de l'escola hanefita
 Abul Baka Khalid II ben Ibrahim II, emir hàfsida
 Abul Zakariya Yahya III ben Ibrahim I, emir hàfsida
 Ahmad ben Ibrahim al-Ghazi, sobirà d'Adal
 Ahmadil ben Ibrahim ben Wahsudan al-Rawwadi al-Kurdi, fundador de la dinastia dels atabegs ahmadilis
 Amin al-Sultan Aga Muhammad Ibrahim, ministre a la cort de Nasir al-Din Shah de Pèrsia
 Ashraf Djahangir ibn Sultan Muhammad Ibrahim, príncep de Simnan
 Barakat III ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Barakat ibn Barakt (II) ibn Muhammad, xerif de la Meca
 Farid al-Din Muhammad ibn Ibrahim, conegut com a Attar, poeta místic persa
 Hauwa Ibrahim, advocada nigeriana
 Ibrahim de Kazan, governant del Kanat de Kazan
 Ibrahim Egal, polític somali
 Ibrahim I ben al-Aghlab, emir aglàbida
 Ibrahim I, soldà otomà
 Ibrahim ibn Yússuf, valí d'Isbiliya i general almoràvit
 Ibrahim Pasha Djandarli ibn Khalil, gran visir otomà
 Ibrahim Pasha Djandarli, gran visir otomà
 Ibrahim Rugova, polític kosovar
 Ibrahim Sunday, futbolista ghanès
 Muhammad Haji Ibrahim Egal, primer ministre somali
 Nusrat al-Din Ibrahim, emir fadlawàyhida

El nom Ibrahim també forma part del nom d'accidents geogràfics:

 Tell Ibrahim Awad, localitat d'Egipte

Notes